Мигалик или Михалик (, , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мигалик, Владимир (род. 1987) — словацкий хоккеист, защитник.
 Мигалик, Ондржей (род. 1997) — чешский футболист, нападающий.
 Михалик, Лукаш (род. 1997) —  словацкий футболист, полузащитник.
 Михалик, Энико (род. 1987) — венгерская фотомодель.